The Long Way out of Silence är ett musikalbum som släpptes i april 2007 och är den svenska gruppen Basically the Sames debutalbum. Albumet gavs ut av bolaget Pullover.

Låtlista 
"The Long Way Out of Silence"
"Feel?"
"It's Not a Lesson"
"Another Lie"
"Lilys Song"
"The Day Is Now"
"I Am"
"White Angels"

Musikalbum 2007